A 2013-as International V8 Supercar Championship a tizenhetedik szezonja a V8 Supercars bajnokságnak. Ettől az évtől újfajta autók kerülnek bevezetésre melyeknek a fenntartása olcsóbb mint a korábbiaknak, ennek keretében harmadik gyártóként a Nissan is benevezett a bajnokságba.

Versenynaptár
A 2013-as versenynaptárat 2012. október 15-én adták ki.

Csapatok és versenyzők

Bajnokság állása

Pontrendszer

Versenyzők bajnoksága

Csapat bajnokság

Notes:
‡ — Egyautós csapat.

Jegyzetek

V8
V8 Supercars szezonok